Арсе́н Ша́рль Эрне́ст Венге́р (; ; род. 22 октября 1949, Страсбург) — французский футбольный тренер, который в настоящее время занимает должность руководителя отдела по глобальному развитию футбола ФИФА. Был главным тренером лондонского «Арсенала» с 1996 по 2018 год, где стал самым продолжительным и успешным специалистом в истории клуба. Его вклад в развитие английского футбола благодаря изменениям в скаутинге, тренировках игроков и режиме питания привёл к возрождению «Арсенала» и способствовал глобализации спорта в 21 веке.

Родился в Страсбурге и вырос в Дютленайме в семье предпринимателя. С футболом Арсена познакомил его отец, менеджер местной деревенской команды. В 1981 году после скромной игровой карьеры, в ходе которой он выступал за несколько любительских клубов, Венгер получил сертификат, позволяющий работать главным тренером. После неудачного периода работы в «Нанси» в 1987 году перешёл в «Монако»; в 1988 году клуб выиграл чемпионат Франции. В 1991 году привёл «Монако» к победе в Кубке Франции. В 1995 году переехал в Японию, чтобы тренировать команду «Нагоя Грампус Эйт», и в свой первый и единственный год выиграл Кубок Императора и Суперкубок Японии.

В 1996 году был назначен главным тренером лондонского «Арсенала»; его назначение было встречено без особого энтузиазма как английскими СМИ, так и игроками. В 1998 году стал первым иностранным тренером, выигравшим Премьер-лигу и Кубок Англии. В 2002 году привёл «Арсенал» к очередному дублю в чемпионате и кубке, а в 2004 году завоевал свой третий титул чемпиона, который заслужил благодаря тому, что привёл свою команду к непобедимому сезону в чемпионате, чего удалось добиться лишь однажды в английском футболе — 115 лет назад «Престон Норт Энд». Позже «Арсенал» превзошёл рекорд «Ноттингем Форест» — 42 непобежденных матча в чемпионате — и провёл ещё семь матчей до поражения в октябре 2004 года. При нём клуб впервые вышел в финал Лиги чемпионов в 2006 году, хотя команда уступила «Барселоне». Венгер руководил переездом «Арсенала» на стадион «Эмирейтс» и во втором десятилетии своей карьеры уделял первостепенное внимание финансам клуба, чтобы покрыть расходы. Это совпало с девятилетним периодом без побед, после чего привёл «Арсенал» к новым успехам в Кубке Англии в 2010-х годах; ему принадлежит рекорд по количеству побед в этом турнире — семь. В 2018 году покинул пост главного тренера.

Прозвище «Le Professeur» («Профессор») используется болельщиками и английской прессой, чтобы отразить ученость Венгера. Является одним из самых известных тренеров своего поколения, изменившим представление о спорте и профессии в Англии и за рубежом. Его подход к игре подчеркивает атакующий менталитет, а также то, что футбол должен быть зрелищным на поле. Соперники «Арсенала» Венгера критиковали за недисциплинированность и наивность; с сентября 1996 года по февраль 2014 года его игроки получили 100 красных карточек, хотя команда получала награды за честную спортивную игру. В «Монако» заработал репутацию человека, умеющего замечать молодые таланты и развивать молодёжную систему, которую он перенёс в «Арсенал».

Ранние годы 
Арсен Венгер родился 22 октября 1949 года во французском городке Страсбург, в семье Альфонса и Луизы Венгеров. В 1950-х годах он жил в Дюпигайме, но большую часть времени проводил в соседней деревне Дютленайм, в 16 км к юго-западу от Страсбурга. Отец Арсена, Альфонс, как и многие эльзасцы, был призван в немецкую армию насильно после аннексии Германией французского региона Эльзас-Лотарингия. Он был отправлен воевать на Восточный фронт в октябре 1944 года в возрасте 24 лет.

Семья Венгера владела бизнесом по продаже автомобильных запчастей и бистро под названием «Золотой Крест» (). В своей книге «Моя жизнь в красно-белом» Венгер говорит, что «алкоголь, драки и насилие» завсегдатаев бистро вызвали его ранний интерес к психологии человека. Его родителям было трудно заботиться о своих детях, но Дютленайм был деревней, где все заботились о молодежи; Венгер сравнил её в более поздние годы с кибуцем. В 2007 году в интервью L’Equipe Арсен вспоминал детство: «Мои родители работали руками, и я очень хотел побыстрее вырасти, чтобы помогать им. Они развили во мне честность и трудолюбие. Мы жили небогато, однако денег хватало и на моё увлечение футболом». До поступления в школу Арсен изъяснялся на местном эльзасском диалекте нижнеалеманнского немецкого языка. Начальная школа, которую посещал Венгер, находилась в ведении католической церкви, и, как один из самых способных учеников, он позже был принят в среднюю школу в Оберне.

По словам его отца, который также руководил деревенской командой, Арсен познакомился с футболом «примерно в шесть лет». Его возили на игры в Германию, где он симпатизировал мёнхенгладбахской «Боруссии». Эльзас был районом, пропитанным религией; Венгеру и деревенским мальчишкам часто приходилось просить разрешения у католического священника пропустить вечерню, чтобы поиграть в футбол.

Игровая карьера 
Поскольку население Дютленайма было немногочисленным, было трудно собрать команду из 11 игроков одинакового возраста; Венгер не играл за «Дютленайм» до 12 лет. Клод Венгер, товарищ по команде Арсена, отметил отсутствие у него скорости как игрока, которое он компенсировал своей «способностью защищать мяч», [казалось бы] чтобы иметь полное представление о поле и иметь влияние на своих товарищей по команде", — сказал Марсель Бранднер, президент «Дютленайма». В подростковом возрасте его называли Петит; это прозвище исчезло, когда у него произошёл скачок роста и он ворвался в первую команду «Дютленайма» в возрасте 16 лет. У команды не было тренера для тактической подготовки игроков, скорее человек, который руководил тренировками. Венгер взял на себя управление командой, а Клод заявил: «Арсен не был капитаном, но он им был. Это было „Ты делаешь это, ты делаешь то, ты делаешь это, ты делаешь это“. Он был лидером».

В 1969 году Арсен Венгер был принят в близлежащий клуб третьего дивизиона «Мюциг». Клуб славился тем, что играл в «лучший любительский футбол» в Эльзасе, а руководил им Макс Хильд, который впоследствии стал наставником Венгера. Появление Венгера в «Мюциге» в возрасте 20 лет считалось слишком поздним для того, чтобы он мог построить солидную игровую карьеру. Футбол не рассматривался как его будущее; планировалось, что он будет вести семейный бизнес по продаже запчастей. Однако он был уже в том возрасте, когда можно было начать повышать свои тактические знания в этом виде спорта. Он часто читал France Football и вместе с Хильдом совершал поездки в Германию для просмотра матчей Бундеслиги и наблюдения за различными стилями управления. За три года, проведённых Венгером в «Мюциге», клуб обыграл «Страсбур» со счётом 3:0 и выиграл Кубок Эльзаса. Он также представлял Эльзас на турнирах, ежегодно проводимых между региональными лигами.

Венгер продолжил учёбу и в 1971 году поступил на факультет экономических и менеджмента в Университет Страсбурга, чтобы изучать политику и экономику после непродолжительной работы в медицине. В 1973 году перешёл в полупрофессиональный клуб «Мюлуз» и совмещал футбольную карьеру с учёбой. Через год Венгер получил докторскую степень по экономике. В 1976 году Он был выбран в национальную команду французских студентов и посетил Нигерию, Ливан и Уругвай, где проходил чемпионат мира среди студентов. Венгер не участвовал в турнире из-за травмы; Жан-Люк Аррибарт, капитан команды, вспоминал: «К концу той поездки Арсен почти взял на себя роль помощника тренера и шутника команды».

В «Мюлузе» Венгер работал под руководством Поля Франца, который также оказал глубокое влияние на его карьеру. Именно он формализовал убеждения Венгера о важности питания, изометрии и работы над сильными сторонами игрока. Арсен играл в в полузащите, часто располагаясь справа. В последней игре сезона 1974/75 клуб обыграл «Нанси» и избежал вылета, но вскоре после этого Франц подал в отставку. Венгер также принял решение уйти, так как регулярные поездки в Мюлуз из Страсбурга стали его утомлять. В 1975 году он возобновил дружбу с Хильдом и подписал контракт с любительским клубом «Пьерро Вобан» из Страсбурга. Хильду нужен был полузащитник, «который мог бы организовать игру и в то же время контролировать команду», и он решил пригласить Венгера. «Вобан» был образован в 1971 году и с тех пор уверенно продвигался вверх по системе французской футбольной лиги; три сезона Венгера в клубе завершились выходом в третий дивизион.

В 1978 году Хильд перешёл в «Страсбур» на должность тренера резервной команды. Эта должность требовала от него работы скаута, поэтому Хильду нужен был опытный игрок для работы с молодёжью на время его отсутствия. Хильд и Франц рекомендовали Венгера, что убедило главного тренера Жильбера Гресса назначить его. Игровая карьера Арсена в возрасте 28 лет начала сходить на нет, но он никогда не рассчитывал на роль в главной команде. Однако работа в «Страсбуре» стала для него первой постоянной работой в клубе, за который он болел в детстве. Хильд перевёл Венгера из полузащиты в центральную защиту, где он играл на позиции опорника в матчах резерва. В ноябре 1978 года он дебютировал за первую команду в матче против «Дуйсбурга» в Кубке УЕФА (матч «Страсбур» проиграл 0:4), а месяц спустя Венгер сыграл против чемпионов «Монако» в Первом дивизионе. В конце сезона 1978/79 «Страсбур» выиграл чемпионат; Венгер не участвовал в праздновании, так как был занят молодёжной командой. В последний раз он выступал за взрослую команду в 1979 году.

Последние два года своей игровой карьеры Венгер преимущественно руководил резервной и молодёжной командой «Страсбура». Он осознал важность владения английским языком и во время каникул записался на трёхнедельные языковые курсы в Кембриджском университете. Венгер также учился на тренерский значок в Центре ресурсов, экспертизы и спортивных достижений в Страсбурге — он состоял из курса обучения детей, за которым следовал интенсивный шестидневный курс, ведущий к получению национального тренерского значка. Последняя программа проходила в Виши и была рассчитана на три недели, что позволило Венгеру применить на практике учение Франца об изометрии. В 1981 году в Париже получил лицензию главного тренера. В своём третьем и последнем сезоне в качестве игрока он провёл 8 игр, 7 из которых в качестве игрока старта, и сыграл свою первую и последнюю игру в Кубке Франции.

Тренерская карьера

«Нанси» и «Монако» (1984—1994) 
Управленческие навыки Арсена Венгера в «Страсбурге» впечатлили многих французских тренеров, и в 1983 году он перешёл в клуб Лиги 2 «Канн», где стал ассистентом Жан-Марка Гийу. Получая стабильную зарплату в 300 фунтов стерлингов в неделю, он отвечал за сбор информации о командах соперников и прививал игрокам дисциплину на тренировках. Приверженность Венгера футболу была хорошо задокументирована; когда генерального менеджера Ришара Конте спросили, чем молодой тренер занимается в свободное время, он ответил следующее: «Видео, видео, видео. Он всегда смотрел видеоролики о соперниках, о своей собственной команде. Неважно, в какое время суток». «Каннам» не удалось выйти в Лигу 1, но они дошли до четвертьфинала Кубка Франции. Работа Венгера по повышению уровня команды не осталась незамеченной, и в 1984 году он принял предложение Альдо Платини стать главным тренером «Нанси».

Задача по сохранению «Нанси» в качестве клуба Лиги 1 была сложной, так как Венгер унаследовал команду низкого уровня и получил ограниченные средства на расходы. Тем не менее, он наслаждался перспективой ведения бизнеса на трансферном рынке и наслаждался свободой опробовать теории, о которых он читал. В свой первый сезон в «Нанси» новый наставник нанял диетолога, чтобы тот объяснил преимущества здорового питания, и обязал игроков не перекусывать перед играми. Он перевёз команду из обычного летнего тренировочного лагеря в Валь-Торенс, чтобы игроки могли акклиматизироваться к высокогорью. Платини отметил, что этот шаг способствовал их сильному старту в чемпионате. С точки зрения менеджмента, Венгеру с трудом удавалось сдерживать свои эмоции; проигрыш вызывал у него «физическую тошноту», до такой степени, что однажды он остановил автобус команды, чтобы его вырвало после игры. Француз привёл клуб к достойному 12-му месту, что тем более удивительно, учитывая, что он постоянно менял состав команды. Игроков переводили с их излюбленных позиций, что для некоторых максимально раскрывало их потенциал. Эрик Бертран, нападающий, подписанный из низших дивизионов, был переведён на позицию защитника, а Эрик Ди Меко к концу пребывания Венгера в «Нанси» перешёл с позиции левого вингера на позицию флангового защитника.

Финиш «Нанси» в нижней половине чемпионата оказался ложным рассветом: в сезоне 1985/86 клуб занял 18-е место, что означало необходимость выиграть матч плей-офф, чтобы избежать вылета. Они сохранили свой статус в лиге благодаря общей победе над «Мюлузом» со счётом 3:2. Однако клуб продал несколько своих лучших игроков, чтобы избежать финансовых трудностей, и у Венгера было мало средств для работы. В последнем сезоне «Нанси» Венгера занял 19-е место и был понижен в Лигу 2. Несмотря на неудачи, с ним связался «Монако» по поводу вакантной должности главного тренера. Переговоры начались летом 1986 года, но председатель совета директоров «Нанси» Жерар Руссело отказался освободить Венгера от контракта, а «Монако» не был готов предложить компенсацию. После того, как было подтверждено понижение «Нанси» в классе, Венгеру разрешили покинуть клуб по обоюдному согласию, и в 1987 году он был утвержден в качестве главного тренера «Монако».

До прихода в «Монако» Арсен Венгер подобрал несколько игроков для создания желаемой команды. Были подписаны полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Гленн Ходдл, получивший свободный трансфер, и Патрик Баттистон, у которого закончился контракт в «Бордо». Нападающий Марк Хейтли покинул «Милан», чтобы перейти в «Монако», и был «воодушевлен, узнав», что его коллега-англичанин Ходдл будет играть в одной команде с ним. В дебютном сезоне Венгера «Монако» выиграл чемпионат, на шесть очков опередив занявший второе место «Бордо». Хотя в сезоне 1988/89 команда забила больше голов благодаря покупке либерийского нападающего Джорджа Веа, «Монако» не смог удержать чемпионство и занял третье место после «Олимпик Марсель» и «Пари Сен-Жермен». В том же сезоне клуб вышел в финал Кубка Франции, но проиграл «Марселю» со счётом 3:4.

В сезоне 1989/90 «Монако» снова занял третье место; нападающий Рамон Диас забил 15 голов в своём первом сезоне в клубе. В финале Кубка Франции клуб обыграл победителей лиги «Марсель» благодаря голу вышедшего на замену Жеральда Пасси на последней минуте. В сезоне 1991/92 «Монако» занял второе место и проиграл финал Кубка обладателей кубков 1992 года бременскому «Вердеру» со счётом 0:2. Хотя «Монако» приобрёл немецкого нападающего Юргена Клинсмана, клуб не смог вернуть себе чемпионство и завершил последующие сезоны на третьем и девятом местах. В апреле 1994 года «» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, но проиграли победителям — «Милану». В результате работы в «Монако» Арсен Венгер стал объектом внимания немецкого клуба «Бавария», который хотел, чтобы он стал их следующим тренером. Французы отказался его отпускать, и Венгер решил остаться, но из-за неудачного начала сезона 1994/95 он был уволен 17 сентября 1994 года, когда команда занимала 17-е место в таблице. В 2001 году Венгер сказал, что влияние взяточничества и коррупции повлияло на его решение покинуть Францию, так как в 1994 году «Марсель» был признан виновным в договорных матчах.

«Нагоя Грампус Эйт» (1994—1996) 
Вскоре после увольнения Арсен Венгер отправился в Объединенные Арабские Эмираты для участия в серии конференций, проводимых ФИФА. Венгер был членом технического комитета футбольного руководящего органа, ответственного за анализ чемпионата мира 1994 года, и выступил с докладом перед тренерами развивающихся футбольных стран. За его выступлением внимательно следили японские делегаты, чья страна вложила миллионы в реструктуризацию системы футбольных лиг. Представители компании Toyota, основного владельца «Нагоя Грампус Эйт», вскоре встретились с Венгером и предложили ему стать главным тренером клуба. Француз раздумывал, хотя идея работы за границей ему понравилась; переговоры между двумя сторонами продолжались два месяца. За это время он обратился за советом к своим близким друзьям и семье и полетел в Японию, чтобы посмотреть, как нападающий «Нагоя Грампус» Гари Линекер сыграет свой прощальный матч перед уходом из спорта. В декабре 1994 года Венгер согласился стать главным тренером японского клуба, заключив с ним двухлетний контракт на сумму 75 млн йен в год.

В марте 1995 года начался новый сезон Джей-лиги, и Венгер занялся комплектованием состава и персонала. Он нанял бывшего главного тренера «Валансьена» Боро Примораца, с которым он подружился во время скандала с договорными матчами, в качестве своего ассистента. Александр Торрес перешёл в «Нагою» после того, как Венгер узнал в нём защитника, посмотрев бразильский футбол по телевизору, и француз привлёк Франка Дюрикса и своего бывшего игрока Пасси. «Нагоя» заняла последнее место в чемпионате в сезоне до прихода Венгера, и продолжила свою плохую форму в следующей кампании, проиграв несколько матчей подряд. В ответ на сложившуюся ситуацию тренер изменил свой стиль управления, стал менее дружелюбным к игрокам и открыто сомневался в их желании. Чтобы поднять боевой дух, он отправил команду в Версаль на межсезонный перерыв, где они прошли через строгий, но творческий режим тренировок. От игроков ожидали, что они будут сами принимать решения на поле, а не полагаться на наставника; Венгер, как сообщается, кричал своим игрокам: «Не смотрите на меня, чтобы спросить, что делать с мячом!» и «Решайте сами! Почему бы вам не подумать?». Одним из игроков, которому очень помогло руководство Венгера, был Драган Стойкович, полузащитник, чьи дисциплинарные показатели значительно улучшились.

Методы Венгера принесли желаемый результат — «Нагоя» выиграла 17 из 27 следующих игр и заняла второе место в 1995 году. Вскоре он получил награду «Тренер года Джей-лиги» за 1995 год, а Стойкович получил награду игрока. В январе 1996 года французский специалист привёл клуб к первой серебряной награде — «Нагоя» победила «Санфречче Хиросима» и выиграла Кубок Императора. Два месяца спустя они выиграли Суперкубок, победив «Иокогама Ф. Маринос» (2:0). Успех укрепил статус «Нагои» в японском футболе, а также репутацию Венгера; он был несколько удивлён похвалой и идолопоклонничеством, которые шли в его адрес. В середине сезона 1996 года бывший клуб Венгера «Страсбур» обратился к нему с предложением вернуться к руководству командой. Он отклонил это предложение, поскольку ранее к нему обратился лондонский «Арсенал». Дэвид Дейн поддерживал контакт с Венгером после их первой встречи и часто посылал ему видеозаписи матчей, чтобы узнать его мнение; «Он был моим личным экспертом», — вспоминал вице-председатель. Совет директоров «Арсенала» отверг предложение Дина о назначении француза ещё в 1995 году, но беспокойство по поводу преемника Джорджа Грэма Брюса Риоха привело к тому, что после его пребывания в Японии они более непредвзято отнеслись к его кандидатуре.

28 августа 1996 года Венгер в последний раз возглавил «Нагою» и произнёс прощальную речь, поблагодарив болельщиков на японском языке. Оценивая его время в Японии, биограф Джаспер Рис считает, что француз оставил клубу неоднозначное наследие, поскольку за немедленным успехом последовали колебания в чемпионате; только в 2010 году «Нагоя» (при Стойковиче) выиграла свой первый титул. Венгер продолжает с любовью отзываться о своей карьере в Японии и однажды сравнил страну с домом своих предков: «Здесь есть прекрасные вещи, которые мы потеряли в Европе, прекрасные вещи, которые делают жизнь хорошей». Он также приписывает этой культуре улучшение своего темперамента и возрождение страсти к игре. Венгер вернулся в Японию в качестве телевизионного комментатора Кубка конфедераций 2003 года, а десятилетие спустя «Арсенал» встретился с «Нагоей» в предсезонном товарищеском матче.

«Арсенал» (1996—2018)

Назначение и первый сезон (1996—1997) 

В августе 1996 года «Арсенал» уволил Брюса Риоха с поста главного тренера клуба. Положение Риоха стало шатким после спора с советом директоров по поводу трансферов, а его рабочие отношения с Дином за время его пребывания на посту ухудшились. «Арсенал» назначил Стюарта Хьюстона, а затем Пэта Райса временным руководителем главной команды, пока велись поиски постоянного преемника. Хотя игрок и главный тренер «Барселоны» Йохан Кройф был фаворитом на пост наставника, совет директоров поступило по другому, в итоге поддержав предложение Дина нанять Венгера. Назначение было отложено на несколько недель, поскольку у француза был контракт с «Нагоя Грампус», а клубу требовалось время для принятия окончательного решения. Тем временем правление лондонского клуба отказалось подтвердить личность своего следующего тренера, но после подписания клубом французских полузащитников Патрика Виейра и Реми Гарда усилились предположения, что это будет Венгер. 22 сентября 1996 года Арсен Венгер был представлен в качестве главного тренера лондонского «Арсенала», после того как «Нагоя Грампус» отпустил его. 1 октября 1996 года официально вступил в должность, став первым французом, который возглавил клуб Премьер-лиги. На своей первой пресс-конференции он сказал журналистам: «Я люблю английский футбол, потому что корни футбола находятся здесь. Мне нравится дух здешних матчей. Также я познакомился с „Арсеналом“ и считаю этот этап в моей карьере шагом вперед. Я десять лет успешно работал во Франции, имел некоторые достижения за два года в Японии, и теперь у меня появилась возможность работать в клубе высочайшего уровня с огромными амбициями».

Приход Венгера в «Арсенал» был встречен с недоумением некоторыми игроками клуба, болельщиками и местными СМИ. Хотя его прочили в качестве будущего технического директора Футбольной ассоциации, он был относительно неизвестен в английском футболе. Репортаж Гленна Мура в газете The Independent от 24 сентября 1996 года подчеркивал это настроение: "Это показатель замкнутости английской игры, что когда имя Арсена Венгера прозвучало в качестве предпочтительного кандидата «Арсенала» на вакантную должность наставника, многие болельщики спрашивали: «Какой Арсен?». В отличие от своих предшественников, франзуц получил контроль над трансферами, контрактами и тренировками, а совет директоров решил не вмешиваться в дела команды. Одним из первых его действий на посту главного тренера было заверение опытных игроков в том, что у них есть будущее в клубе, но он отметил, что состав был «немного тесноват» и нуждался в конкуренции за места. Венгер применил практический подход к тренировкам, что зарядило команду энергией, и предпринял шаги по изменению культуры пития, которая поразила «Арсенал». Хотя вначале он разрешил игрокам выпить пинту пива, им было запрещено пить в выходные дни и в комнате отдыха игроков. Позже он запретил игрокам выпивать вместе. Венгер также пропагандировал макароны как предматчевое блюдо, поощрял вареную курицу вместо красного мяса и не поощрял нездоровую пищу. Игроки получали дополнительные витаминные инъекции и креатин, которые снижали усталость и повышали выносливость.

Первым матчем Венгера стала победа над «Блэкберн Роверс» (2:0) на выезде 12 октября 1996 года, однако он предложил Райсу «одно или два изменения» во время поражения «Арсенала» в Кубке УЕФА от мёнхенгладбахской «Боруссии», за девять дней до того, как возглавил клуб. Это вмешательство расстроило капитана клуба Тони Адамса, который при первой встрече с тренером выразил свое разочарование: «Я сказал ему, что он поставил под угрозу весь наш сезон, сделав то, что он сделал». По прибытии Венгер решил принять критику на свой счёт и постарался прислушаться к оценке Адамса. Этот особый подход к управлению нашёл отклик у других игроков, которые поначалу скептически относились к его идеям. Английские игроки часто подшучивали над Венгером, чтобы ослабить враждебность, и прозвали его «инспектором Клузо» из-за его неуклюжего характера. Адамс сказал, что его чувство юмора помогло укрепить командный дух: «Венгер не только любит хорошо посмеяться, но и умеет посмеяться над собой. Он — этот мудрый человек с бандитскими замашками».

Злобные слухи о личной жизни Венгера появились в ноябре 1996 года, и лондонская газета сообщила, что его уход из «Арсенала» неизбежен. Вернувшись из поездки в Страсбург к родителям, француз встретился с прессой и решительно опроверг эти заявления: «Если появится что-то неправильное, я буду нападать. Это серьёзный вопрос, если вы можете просто создавать вещи, которые не соответствуют действительности». Пресс-атташе «Арсенала» Клэр Томлинсон, присутствовавшая на пресс-конференции, вспоминает, как Венгер позвонил на следующий день и потребовал, почему он не может принять меры против прессы за публикацию этой истории. Виновник, ответственный за распространение сплетен в газете, позже извинился перед Венгером. В течение этого сезона «Арсенал» лидировал в Премьер-лиге, но плохая форма в феврале 1997 года заставила французского специалиста исключить шансы своей команды на завоевание титула. В его первом сезоне команда заняла третье место, уступив квалификацию Лиги чемпионов «Ньюкасл Юнайтед» по разнице мячей — тай-брейк, используемый для определения позиции между командами с равным количеством очков.

Первые успехи (1997—2001) 
В рамках подготовки к предстоящему сезону Венгер отправил команду в Австрию, которая стала обычной предсезонной базой клуба. В качестве награды за интенсивные тренировки игрокам устроили вечер отдыха, который, по словам полузащитника Рэя Парлора, он провёл в местном пабе с другими английскими игроками, в то время как «французские парни» отправились в кафе и курили. «Как же мы собираемся выиграть лигу в этом году? Мы все обпились, эти пыхтят», — вспоминал он>. В этот период Венгер продолжал дорабатывать состав. Наложив вето на переход Джона Хартсона в «Вест Хэм Юнайтед» в феврале 1997 года, он убедил французского молодого игрока Николя Анелька перейти в «Арсенал». Он также обратился к своему старому клубу «Монако», чтобы приобрести Кристофера Вре, Жиля Гриманди и Эмманюэля Пети. Последние двое были защитниками, но французский специалист считал, что оба способны играть в полузащите. Для устранения недостатков игры в экспансивный футбол у «Аякса» был приобретён вингер Марк Овермарс, а Пол Мерсон перешёл в «Мидлсбро». По мнению Венгера, «Арсенал» проиграл Премьер-лигу из-за плохих домашних матчей, и он считал, что им нужно больше скорости и мощи.

«Арсенал» хорошо начал сезон 1997/98, но в ноябре испытывал трудности; хотя они обыграли «Манчестер Юнайтед» на «Хайбери» без дисквалифицированного Денниса Бергкампа. Это была их единственная победа в чемпионате за весь месяц. Поражение дома от «Блэкберн Роверс» оставило клуб на шестой позиции перед Рождеством и, казалось, выбило его из борьбы за титул. Нападающий Иан Райт был освистан болельщиками за свою игру, на что он ответил критикой толпы из окна раздевалки. Венгер созвал срочное собрание команды, на котором «были сказаны домашние истины, указывали пальцем, игроки были на взводе». Состав диктовал, как пройдет разговор, и старшие защитники дали понять, что они хотят, чтобы Виейра и Пети подстраховывали их.

Однако «Арсенал» неуклонно сокращал отставание, и победа над «Уимблдоном» в марте 1998 года поставила точку в противостоянии между ними и действующими чемпионами. Венгер в преддверии игры утверждал, что «Арсенал» может выиграть лигу, заявив: «Две или три недели назад титул был для нас просто мечтой, и люди смеялись, когда я говорил, что мы все еще можем это сделать». Он сказал, что «Манчестер Юнайтед» ответственен за то, что гонка за титул стала «интересной». На «Олд Траффорд» Овермарс забил решающий гол, обеспечив «Арсеналу» победу со счётом 1:0. За этой победой последовало девять побед подряд в чемпионате, последняя из которых была одержана в домашнем матче против «Эвертона» и закрепила за «» статус чемпиона. Венгер стал первым иностранным тренером, выигравшим дубль, когда его команда победила «Ньюкасл Юнайтед» в финале Кубка Англии 1998 года.

Летом Венгер санкционировал переход Райта в «Вест Хэм» и сделал Анелька основным нападающим перед сезоном 1998/99. Его решение не усиливать атаку «Арсенала», в сочетании с боязнью Бергкампа летать, привело к тому, что клуб вышел в Лигу чемпионов всего с одним признанным нападающим. Их участие в турнире было коротким, они вылетели на групповом этапе, а их внутренняя форма была безразличной. В январе 1999 года нуждаясь в усилении атакующих возможностей, «Арсенал» подписал Нванкво Кану, и его присутствие оживило команду, и она начала победную серию, похожую на прошлый сезон. Они заняли второе место после «Манчестер Юнайтед», однако потеряли своё небольшое преимущество, проиграв предпоследний матч. «Юнайтед» также расправился с «Арсеналом» в переигровке полуфинала Кубка Англии после дополнительного времени; Венгер после этого сказал: «это была потрясающая игра, и в конце концов победил самый удачливый». В августе 1999 года Анелька перешёл в мадридский «Реал», пригрозив забастовкой, если «Арсенал» не предоставит ему возможность переехать за границу. Венгер использовал часть доходов, полученных от продажи Анелька, для финансирования строительства тренировочного центра «Арсенала», выразив желание создать "дом вдали от «Арсенала». Он обновил свою линию нападающих, подписав Давора Шукера из «Реал Мадрида» и Тьерри Анри, который перешёл в «Ювентус» после семи «прерванных из-за травмы» месяцев за 11,5 миллионов фунтов стерлингов. По замыслу Венгера, Анелька должен был стать партнёром Анри, но из-за ухода первого этот план был пересмотрен.

Следующие сезоны были сравнительно бесплодными. «Арсенал» снова вылетел из Лиги чемпионов на групповом этапе, но опустился до Кубка УЕФА. Венгер довёл команду до финала, где она проиграла «Галатасараю» по пенальти. В чемпионате «Арсенал» отстал от «Манчестер Юнайтед» на 18 очков, заняв второе место, и хотя в сезоне 2000/01 сократил отставание до восьми очков, так и не смог всерьёз претендовать на титул. Трофейная «засуха» продолжалась и после 2001 года, когда Майкл Оуэн забил два поздних гола за «Ливерпуль», победившему «Арсенал» в финале Кубка Англии. Венгер сожалел, что его команда не смогла реализовать свои моменты, но отказался винить отдельных игроков, а именно Анри, в упущенных моментах.

Второй дубль и уход с «Хайбери» (2001—2006) 
Поражение в кубке заставило Венгера внести изменения в состав. Он подписал молодых игроков сборной Англии Ричарда Райта и Фрэнсиса Джефферса, полузащитника Джованни ван Бронкхорста из «Рейнджерс» в качестве партнёра для Виейра, а также убедил защитника Сола Кэмпбелла перейти из «Тоттенхэм Хотспур» на правах свободного агента. Приход Кэмпбелла укрепил оборону, которая переживала переходный период с 1999 по 2001 год; Стив Боулд и Найджел Уинтерберн перешли в этот период, воспитанник клуба Эшли Коул заменил Силвиньо в качестве левого защитника, а Лорен выступал в качестве дублёра Ли Диксона. Полузащитники Фредрик Юнгберг и Робер Пирес, приобретённые в предыдущие трансферные окна, уже закрепились в главной команде. Сезон 2001/02 принёс много успехов, Венгер снова привёл «Арсенал» к дублю. Коронным моментом стала победа над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» в предпоследней игре сезона. Сильвен Вильтор забил победный гол, обеспечив клубу 12-е чемпионство в чемпионате и третий дубль; четырьмя днями ранее «Арсенал» обыграл «Челси» со счётом 2:0 в финале Кубка Англии 2002 года. Команда забивала в каждом матче лиги и в том сезоне не проигрывала на выезде.

Арсен Венгер назначил Виейра капитаном клуба после ухода Адамса и сделал несколько дополнений к своему составу, дважды выигравшему чемпионат, подписав защитника Паскаля Сигана, полузащитника Жилберту Силву и перспективного молодого игрока Коло Туре. Он был уверен, что его команда сохранит чемпионство, и сказал СМИ: «Выше нас в лиге не финиширует никто. Не удивлюсь, если к концу сезона мы так и не проиграем». «Арсенал» установил новый рекорд высшей лиги в своей стартовой игре сезона 2002/03; победа над «Бирмингем Сити» (2:0) стала их 14-й победой в чемпионате подряд. Они продолжили свой отличный старт, побив рекорд «Ноттингем Форест» в высшей лиге — 22 выездных матча без поражений, а затем превзошли рекорд «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге — 29 матчей без поражений. В октябре 2002 года «Арсенал» проиграл «Эвертону», что положило начало серии из четырёх матчей без побед. Хотя к марту 2003 года команда Венгера создала восьмиочковое преимущество над конкурентами из «Манчестер Юнайтед», в последние недели сезона они потерпели поражение. Гонка за титул сместилась в пользу «Юнайтед», когда «Болтон Уондерерс» вышел вперед и сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2). Во время матча французский специалист демонстрировал отчаяние, ослабляя галстук и выкрикивая указания с боковой линии. Журналист Фил Макналти написал, что поведение Венгера «говорило о том, что у него в руках был титул, но теперь он видит, что он ускользает из его пальцев». В конце сезона «Арсенал» победил «Саутгемптон» со счётом 1:0 и сохранил за собой Кубок Англии.

Во время предсезонки Венгер организовал встречу с игроками, чтобы выяснить причины поражения в чемпионате. Мартин Киоун посчитал, что тренер навредил их шансам, похваставшись, что они могут провести сезон без поражений. «Слушай, я сказал это, потому что думаю, что ты можешь это сделать. Но вы должны действительно этого хотеть», — таков был ответ Венгера, который считал, что команда обладает правильным сочетанием техники, интеллекта и физического развития. «Арсенал» почти не совершал трансферов, учитывая финансовые требования, которые возникли в связи с проектом нового стадиона; единственным крупным подписанием стал Йенс Леманн, который заменил Дэвида Симена на позиции вратаря. Француз сохранил своих лучших игроков, несмотря на интерес со стороны нового владельца «Челси» Романа Абрамовича. В шестом матче чемпионата «Арсенал» был вовлечён в драку против «Манчестер Юнайтед»; неприязнь была вызвана удалением Виейра в концовке матча. Несколько игроков были обвинены и оштрафованы Футбольной ассоциацией, а Венгер извинился за чрезмерную реакцию своей команды. Команда восстановила свой имидж, показав интересный матч против «Ньюкасла»; Генри Уинтер в своём отчете о матче написал: «Гол Анри в начале матча воплотил в себе всё, что есть хорошего в „Арсенале“, — ловкий пас и умное движение». Венгер привёл свою команду к триумфу в чемпионате без единого поражения — достижение, которого в последний раз добился «Престон Норт Энд» за 115 лет до этого в Футбольной лиге. «Кто-то бросил мне футболку после вручения трофея с надписью „Комичный Венгер говорит, что мы можем пройти весь сезон без поражений“. Я просто опоздал на сезон!», — заметил он во время победного парада клуба.

24 октября 2004 года непобедимая серия «Арсенала», из 49 игр в чемпионате закончилась поражением от «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2. В сезоне 2004/05 команда под руководством Венгера провела ещё одну относительно сильную кампанию в чемпионате, но заняла второе место после «Челси», который закончил сезон с 12 очками впереди. Утешение снова пришло в Кубке Англии; «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» по пенальти после безголевого финала. Появление Сеска Фабрегаса в стартовом составе побудило Венгера продать Виейра в «Ювентус» в июле 2005 года. Он заметил, что пара полузащитников была неэффективной, и посчитал, что сохранение Фабрегаса пойдет на пользу будущему клуба. Сезон 2005/06 стал началом переходного периода для «Арсенала», поскольку это был последний сезон клуба на «Хайбери». Команда заняла четвертое место в Премьер-лиге и впервые за время пребывания Венгера на этом посту не попала в двойку лучших. В Лиге чемпионов французский специалист собрал неопытную защиту, которая дошла до финала, обыграв «Реал Мадрид», «Ювентус» и «Вильярреал» и не пропустив ни одного гола на стадии плей-офф. В финале против «Барселоны» в мае 2006 года «Арсенал» рано вышел вперёд, но в итоге проиграл матч со счётом 1:2. Это поражение также сделало Венгера единственным тренером, проигравшим финал в каждом из трёх главных клубных турниров УЕФА: ранее он проиграл финал Кубка УЕФА с «Арсеналом» в 2000 году и финал Кубка обладателей кубков с «Монако» в 1992 году.

Переезд и переход стадиона (2006—2011) 
Летом 2006 года Венгер курировал переезд «Арсенала» на стадион «Эмирейтс». На этапе строительства он назвал переезд «жизненно важным» для финансового будущего клуба и считал, что «Арсенал» сможет привлекать лучших игроков. Переезд на новый стадион, однако, создал несколько проблем в краткосрочной перспективе, поскольку клуб отдавал приоритет финансированию стадиона, а не команде. Французский наставник продал некоторых опытных игроков, таких как Кэмпбелл, Лорен и Пирес, санкционировал переход Коула в «Челси» в обмен на защитника Вильяма Галласа, и ввёл в состав главной команды молодых игроков, таких как Тео Уолкотт и Алекс Сонг. Его молодая команда участвовала в финале Кубка лиги в феврале 2007 года и стала самой юной командой, игравшей в финале главного английского кубка, в среднем в возрасте 21 года. В конечном итоге они проиграли «Челси», который выиграл матч со счётом 1:2. «Арсенал» занял четвертое место в сезоне 2006/07; Венгер исключил их шансы на титул после поражения от «Болтона» в ноябре 2006 года. Отсутствие у команды прямолинейности и эффективности владения мячом было привычной темой во время сезона; журналист Guardian Дэниел Тейлор заметил через два матча после начала сезона: «Самая смотрибельная сторона часто бывает самой разочаровывающей. „Арсенал“ удивительно резкий и в то же время раздражающе тупой».

В апреле 2007 года Дин покинул «Арсенал» из-за «непримиримых разногласий» по поводу будущего клуба. Венгер назвал это "печальным днем для «Арсенала» и потребовал от совета директоров заверений относительно своего будущего, а также причин ухода Дина. Нестабильность на уровне совета директоров повлияла на решение капитана клуба Тьерри Анри покинуть «Арсенал» в июне 2007 года, что привело к неопределенности относительно позиции французского специалиста. В сентябре 2007 года Венгер подписал новый трёхлетний контракт, настаивая на том, что он остается преданным «клубу всей моей жизни» (В 2021 году Венгер рассказал, что подписание продления контракта было его стороной сделки с правлением «Арсенала» при строительстве нового стадиона, поскольку он просил о его строительстве). В отсутствие Анри «Арсенал» процветал, а Эммануэль Адебайор, Матьё Фламини и Фабрегас играли более заметную роль в сезоне 2007/08. Поражение от «Мидлсбро» в декабре 2007 года положило конец серии из 22 непобедимых матчей в лиге, но вскоре «Арсенал» увеличил отрыв от «Манчестер Юнайтед» на пять очков. 23 февраля 2008 года опасная для карьеры травма нападающего Эдуардо в матче против «Бирмингем Сити» стала поворотным моментом в сезоне «Арсенала». Венгер, возмущённый агрессивной стилем соперников, в своём послематчевом интервью призвал дисквалифицировать нападающего Мартина Тэйлора; позже он отказался от этого комментария. После этого форма лондонского клуба ухудшилась, а серия из трёх ничьих подряд в марте позволила «Манчестер Юнайтед» и «Челси» обойти их и закончить сезон на третьем месте.

Двенадцатый сезон Венгера начался для «Арсенала» нелегко. Клуб освободил Галласа от обязанностей капитана, после того как он открыто задавал вопросы своим товарищам по команде, и Венгер назначил Фабрегаса его преемником. «Арсенал» занял четвертое место в чемпионате и дошёл до полуфиналов Лиги чемпионов и Кубка Англии, но это был четвёртый сезон без серебряных наград. Француз подвергался критике со стороны болельщиков «Арсенала»; он хвалил выездных болельщиков, хотя и говорил, что часть домашней публики обращалась с ним «как с убийцей». В сезоне 2009/10 «Арсенал» занял третье место в лиге, а в четвертьфинале Лиги чемпионов команда проиграла «Барселоне». В октябре 2009 года Венгер достиг знакового рубежа, превзойдя Джорджа Эллисона и став самым долгоиграющим наставником команды.

В августе 2010 года Венгер подписал ещё один трёхлетний контракт, чтобы продолжить свою карьеру в «Арсенале». Его команда была на пути к четырёхкратному трофею в сезоне 2010/11, но затем потерпела поражение от «Бирмингем Сити» в финале Кубка Футбольной лиги 2011 года, когда путаница между вратарем Войцехом Щенсным и защитником Лораном Косельни позволила Обафеми Мартинсу забить победный гол. Затем последовала серия из всего двух побед в 11 матчах Премьер-лиги, в результате чего они превратились из претендентов на титул в финалистов четвертого места. Затем «Арсенал» вылетел из Кубка Англии и Лиги чемпионов, проиграв «Манчестер Юнайтед» и «Барселоне» соответственно.

Перестройка, возвращение трофеев и уход из клуба (2011—2018) 
Подготовка Венгера к сезону 2011/12 была нарушена из-за волнения игроков. Хотя тренер настаивал на том, что никто из его ведущих игроков не покинет клуб, Фабрегас в итоге перешёл в «Барселону», а Гаэль Клиши и Самир Насри — в «Манчестер Сити». 29 августа 2011 года из-за отстранений и травм тренер выставил против «Манчестер Юнайтед» неполный состав; «Арсенал» был разгромлен со счётом 8:2, что стало худшим поражением за последние 115 лет. Нуждаясь в решении проблемы недостатка состава, Венгер заключил ряд сделок в последние дни летнего трансферного окна. В основном он привлёк опытных игроков, таких как Йосси Бенаюн, взятый в аренду у «Челси», Микель Артета из «Эвертона» и немец Пер Мертезакер. К октябрю «Арсенал» начал сезон хуже всех за последние 58 лет, проиграв четыре из семи первых матчей. Однако команда вскоре гармонизировалась, и в том же месяце капитан клуба Робин ван Перси забил хет-трик в ворота «Арсенала», обыграв «Челси» со счётом 5:3. Несмотря на очередной сезон без серебряных наград, Венгер привёл «канониров» к третьему месту в Премьер-лиге, тем самым квалифицировавшись в Лигу чемпионов в 15-й раз подряд. Ван Перси забил 37 голов в своём первом сезоне за клуб без травм. Однако он разочаровался в трансферной политике «Арсенала» и решил не продлевать свой контракт, до окончания которого оставался один год. В августе 2012 года когда главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон узнал о ситуации, он позвонил Венгеру, чтобы добиться заключения сделки, и ван Перси согласился перейти в «Манчестер Юнайтед». В преддверии продажи клуб приобрёл нападающих Оливье Жиру и Лукаса Подольски.

Сезон 2012/13 стал первым для Венгера без Райса, который ушёл в отставку в конце весны. На его место был назначен Боулд, который специализировался на оборонительной работе. «Арсенал» с трудом пытался найти стабильность в лиге и к ноябрю 2012 года отставал от лидеров «Манчестер Юнайтед» на 12 очков. Месяц спустя Венгер подвергся резкой критике после поражения в Кубке лиги от «Брэдфорд Сити», когда команда в полном составе проиграла по пенальти сопернику, выступающему на три дивизиона ниже. Последующие кубковые поражения от «Блэкберн Роверс» и «Баварии» в Кубке Англии и Лиге чемпионов, соответственно, лишили «Арсенал» шансов на трофей в восьмом сезоне подряд. Перед первым матчем французский наставник критиковал СМИ за сообщения о том, что он собирается подписать продление контракта, а о матче с «Блэкберном» сказал: «Мы проиграли в последние 20 минут, поэтому есть много поверхностных анализов, которые нельзя принимать. Из-за того, что один человек что-то говорит, все поступают так же».

В марте, после поражения от «Тоттенхэм Хотспур», шансы «Арсенала» на попадание в четвёрку сильнейших были потеряны. После десяти оставшихся матчей чемпионата они отставали от своих соперников на семь очков, и Венгер признал, что его команда не может позволить себе больше терять очки. Он внёс изменения в состав команды на второй матч с «Баварией», выпустив капитана Томаса Вермалена и Щенсного вместо Косельни и Лукаша Фабьяньского. Хотя «Арсенал» вылетел по правилу выездного гола, корректировки Венгера сработали в чемпионате, так как его команда во второй раз подряд обошла «Тоттенхэм». Победа в заключительный день над «Ньюкасл Юнайтед» обеспечила четвёртую позицию, что Венгер назвал «облегчением».

«Арсенал» открыл сезон 2013/14 домашним поражением от «Астон Виллы», которое вызвало освистывание болельщиков. Трансферная бездеятельность клуба летом подверглась критике, но Венгер оценил это: «Мы могли победить сегодня и с тем составом, который вышел на поле, я убеждён в этом». В последнюю неделю трансферного окна он переподписал Фламини и санкционировал рекордное для клуба подписание Месута Озиля из «Реала» на общую сумму 42,5 миллиона фунтов стерлингов. Венгер сыграл важную роль в последней сделке; он позвонил и поговорил с немцем на его родном языке, убедив его, что переезд в Англию будет способствовать развитию его карьеры. После этого форма «Арсенала» улучшилась, а голевая серия Аарона Рэмзи подняла команду на первое место к Новому году. Неудачные выступления в больших матчах, однако, омрачили шансы «Арсенала» на титул, а поражение 6:0 от «Челси» на «Стэмфорд Бридж» было описано как «хорошее сокрытие, [потому что] к такому не готовятся всю неделю». Это поражение стало для Венгера 1000-м матчем под руководством лондонского клуба. «Арсенал» закрепился на четвёртой позиции в чемпионате, а француз привёл свою команду к успеху в Кубке Англии, когда они, уступая в счёте в два мяча, обыграли в финале «Халл Сити» и завоевали для «Арсенала» первый трофей за девять лет. В конце сезона Венгер подписал ещё одно трёхлетнее продление контракта с «Арсеналом». Он усилил состав команды, подписав в июле 2014 года Алексиса Санчеса из «Барселоны», который вышел в стартовом составе на турнире Суперкубока Англии, который «Арсенал» выиграл, победив «Манчестер Сити» со счётом 3:0, а в течение сезона 2014/15 Венгер продвинул в первую команду Франсиса Коклена и Эктора Бельерина. В мае 2015 года наставник выиграл свой шестой Кубок Англии, что позволило ему стать наряду с Джорджем Рэмзи самым успешным тренером в истории турнира. В том сезоне Венгер привёл клуб к третьему месту в лиге, а в сезоне 2015/16 клуб добился дальнейшего прогресса, заняв второе место в лиге и выиграв Суперкубок Англии у «Челси» со счётом 1:0.

В середине 2016 года «Арсенал» профинансировал приобретение Гранита Джаки и Шкодрана Мустафи за 65 миллионов фунтов стерлингов, что сделало эту пару одними из самых дорогих приобретений «канониров» за всю его историю, так как Венгер надеялся в следующем сезоне привести клуб к завоеванию первого за тринадцать лет титула чемпиона. Хотя «Арсенал» сильно стартовал в чемпионате, проиграв всего один раз до декабря, поражения от «Эвертона» и «Манчестер Сити» привели к тому, что «Арсенал» потерял своё лидерство в чемпионате. Венгер также получил четырёхматчевую дисквалификацию и был оштрафован на 25 000 фунтов стерлингов после того, как толкнул судью Энтони Тейлора во время домашнего матча с «Бернли». Дальнейшие поражения от «Челси» и «Ливерпуля» практически выбили клуб из северного Лондона из гонки за титул, а в марте квалификация в Лигу чемпионов оказалась под угрозой. 30 апреля «Арсенал» проиграл главным соперникам «Тоттенхэму», что подтвердило, что последний финишировал выше их в Премьер-лиге впервые с сезона 1994/95. В следующем месяце «Арсенал» также не смог финишировать в четвёрке лучших с сезона 1996/97. 27 мая Венгер стал самым успешным тренером в истории Кубка Англии, когда «Арсенал» обыграл победителей Премьер-лиги «Челси» со счётом 2:1 на «Уэмбли» благодаря голам Алексиса Санчеса и Аарона Рэмзи. Эта победа стала очередным рекордом Венгера, так как «Арсенал» стал самым успешным клубом в истории этого турнира, выиграв его в 13-й раз. Через четыре дня после победы французский наставник подписал продление контракта до 2019 года.

В середине 2017 года Венгер подписал двух игроков: Александра Ляказетта за 45 миллионов фунтов стерлингов, самого дорогого игрока клуба, и Сеада Колашинаца по свободному трансферу из «Шальке 04». 6 августа Венгер выиграл свой седьмой матч Суперкубока Англии в качестве главного тренера, когда «Арсенал» победил «Челси» со счётом 4:1 по пенальти после счёта 1:1 в основное время. Однако в Кубке Англии 2017/18 «Арсенал» проиграл «Ноттингем Форест» в третьем раунде Кубка Англии и снова оказался далеко за пределами четвёрки лучших в Премьер-лиге. Клуб также столкнулся с волнениями игроков в лице Санчеса, который заявил о своём желании уйти, и Венгер санкционировал трансфер в «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года, в результате которого «Арсенал» получил Генриха Мхитаряна по обмену. Позже в том же месяце он подписал Пьера-Эмерика Обамеянга за рекордную для клуба сумму в 56 миллионов фунтов стерлингов. Однако эти приобретения не помогли «Арсеналу» выступить как команда, и 20 апреля Венгер объявил, что покинет пост главного тренера «Арсенала» в конце сезона 2017/18. Его последней домашней игрой стала победа над «Бернли» (5:0) 6 мая, где ему аплодировали стоя перед игрой и подарили золотую мини-копию трофея Премьер-лиги, который он выиграл в сезоне 2003/04 «Непобедимых», в качестве подарка на прощание от «Арсенала». Официально он завершил свою работу в клубе победой в гостях над «Хаддерсфилд Таун» (1:0). Венгер позже рассказал, что хотел остаться в клубе до истечения срока контракта, но клуб решил, что ему лучше уйти. В январе совет директоров сообщил ему о своём решении расторгнуть контракт в конце сезона. Он назвал враждебное отношение к нему со стороны совета директоров и болельщиков «неоправданным», а свой уход — «очень тяжелым» и «очень жестоким».

Тренерский стиль

Тактические расстановки 
В детстве Венгер был вдохновлен мёнхенгладбахской «Боруссией», а позже на него повлиял «тотальный» футбол, игровой стиль, разработанный Ринусом Михелсом в «Аяксе» в 1970-х года. Он вспоминал, что в команде были «идеальные игроки повсюду, и это был тот футбол, в который я хотел бы играть сам». В «Монако» он использовал расстановку 4-4-2, хотя пробовал и 4-3-3, как у Михелса. Венгер является сторонником 4-4-2, поскольку «никакая другая расстановка не является столь же эффективной в контроле пространства», но в последние сезоны использовал её редко.

На протяжении всей своей карьеры тренера Венгер доверял своим игрокам, чтобы они выступали и учились на собственных ошибках, и это качество Виейра считает своей самой большой силой и слабостью. Венгер поощряет спортсменов проявлять интуицию и делать наблюдения, а не отдавать явные приказы. Кэмпбелл отметил, что его бывший тренер «возлагает на игроков большую ответственность за изменение игры», и «он хочет, чтобы определенные игроки — особенно в последней трети — были способны произвести это и дать что-то другое». Когда Венгер пришёл в «Арсенал», он говорил о своём желании видеть «настоящий, современный футбол. Это означает компактные линии, зоны, быстрые, скоординированные движения с хорошей техникой». Для него характерно сосредотачиваться на сильных сторонах своих команд, а не искать области, в которых можно использовать противников.

Во время матча с мёнхенгладбахской «Боруссией» в 1996 году Венгер руководил работой Райса в «Арсенале» и приказал команде перейти с предпочитаемой расстановки 3-5-2 на 4-4-2. Тактическое изменение не принесло желаемого эффекта, так как «Арсенал» проиграл игру, ведя в счёте до указания Венгера в перерыве. В течение большей части сезона 1996/97 лондонский клуб продолжал играть по схеме 3-5-2, поскольку это была единственная схема, с которой защитники чувствовали себя комфортно, а травмы мешали команде. Во втором сезоне Венгера в клубе он восстановил схему 4-4-2 и сосредоточился на усилении передней шестерки, подписав вингеров Овермарса и Луиша Боа Морте и поставив Виейра в пару к Пети. По словам Джонатана Уилсона, эта система была похожа на 4-3-3, так как Овермарс часто выдвигался выше по полю, а Парлур играл вместе с Виейра и Пети для укрепления полузащиты. В следующем сезоне франзускому наставнику нужно было компенсировать недостатки в атаке, поэтому он полагался на свою опытную защиту, которая пропустила 17 голов в 38 матчах чемпионата. С тех пор Венгер использовал нетрадиционную систему 4-4-2 с большим акцентом на атаку и движение; его команды с 2001 по 2004 год доминировали на левом фланге.

К сезону 2005/06 клубы в Англии всё чаще предпочитали использовать систему 4-5-1. Венгер, ранее заявлявший, что никогда не прибегнет к негативной системе, позже принял её для матчей Лиги чемпионов. Решение укомплектовать полузащиту и играть с одиноким нападающим привело к тому, что «Арсенал» вышел в финал. С появлением Фабрегаса в первой команде француз решил отойти от контратакующего стиля и перейти к более владению мячом. В 2009-10 годах он ввёл расстановку 4-3-3, чтобы воспользоваться креативностью Фабрегаса, а после ухода игрока изменил систему на 4-1-4-1 и 4-2-3-1. Во второй половине сезона Премьер-лиги 2016/17 Венгер перешёл на расстановку 3-4-3, подобную той, которую «Челси» Антонио Конте впервые использовал против «Мидлсбро» (2:1).

Венгер доказал, что способен реализовать своё видение футбола, особенно в «Арсенале». Победа его команды со счетом 5:1 над «Портсмутом» в марте 2004 года была сравнима с «великолепно текучим „Аяксом“ начала 70-х годов», и была встречена овацией болельщиков соперника, когда игроки «Арсенала» покидали поле. Стиль игры Венгера, однако, критиковали за неэффективность и отсутствие разнообразия в сочетании с техникой. Он не известен тем, что делал замены, меняющие игру, и его тактика не помогала его командам побеждать гибких соперников. Его идеалы заметно отличаются от прагматичного подхода его соперников, хотя он собирал команды для дисциплинированных выступлений, особенно в финале Кубка Англии 2005 года против «Манчестер Юнайтед». Поражения в больших матчах в 2013-14 годах заставили Венгера поступиться своими принципами, ориентированными на атаку, в пользу плотной игры. Подход команды стал менее предсказуемым, чем когда она строилась вокруг Фабрегаса, и первоначальная предсказуемость позволила сэру Алексу Фергюсону разработать шаблон для победы над «Арсеналом», который включал «хороших игроков, которые могут перехватывать».

Тренировочный процесс 

Венгер руководил тренировками, но делегировал ответственность своему тренерскому штабу, который в основном работал с игроками. Он разделял команду на группы, наблюдая и контролируя тренировки. Типичная тренировка при Венгере длилась 90 минут, была точно рассчитана и поставлена по времени, включала координационные техники, позиционную игру и малые игры. За день до матча французский специалист уделял внимание ментальному и тактическому подходу команды и варьировал стиль тренировок.

Венгер считал хорошо сбалансированную диету важной частью подготовки игрока. На него повлияло пребывание в Японии, где «весь образ жизни связан со здоровьем. Их рацион состоит в основном из вареных овощей, рыбы и риса. Никакого жира, никакого сахара. Когда живешь там, замечаешь, что там нет толстых людей». В «Арсенале» Венгер пригласил диетологов, которые объясняли преимущества здорового образа жизни, и привлёк Филиппа Буакселя, остеопата сборной Франции, который ежемесячно проводил коррекцию тела игроков. Были введены плиометрические упражнения, направленные на укрепление мышц, и Венгер регулярно заставлял игроков разминаться до и после матчей. До 2004 года он рекомендовал своим игрокам принимать креатин для повышения выносливости, но позже перестал, заметив побочные эффекты. Нововведения оказали желаемый эффект на команду, так как продлили карьеру защитников, и сделали лондонский клуб сильнее во второй половине сезона. Хотя методы Венгера были распространены в итальянском футболе, в Англии они были безуспешно опробованы до его прихода.

В последующие годы тренировочный режим Венгера подвергался критике, учитывая низкий уровень травматизма его команды. С 2004-05 по 2014-15 года игроки «Арсенала» потеряли 13 161 день из-за травм — больше всех в Премьер-лиге и значительно больше, чем «Челси» (7 217). В 2014 году Венгер привлёк к решению этой проблемы тренера по фитнесу Шэда Форсайта; год спустя статистика показала, что средняя продолжительность травм «Арсенала» снизилась более чем на 25 % в первый сезон работы Форсайта.

Политика приглашения игроков и расходования средств 

Развитие молодёжи и поиск талантов за рубежом — центральная часть кадровой политики Венгера. Он полагался на сеть скаутов и личные контакты, чтобы найти и привлечь талантливых футболистов для игры под его руководством. В стратегии Венгера помогают данные; например, решение о подписании Фламини в 2004 году было принято, когда он просматривал статистику, чтобы найти сменщика Виейра. Для изучения психического состояния молодого футболиста он использует психометрические тесты, проводимые психологом Жаком Кревуазье раз в два года. Венгер гордится тем, что воспитывает таланты, говоря в интервью: «Я считаю, что один из главных плюсов работы тренера — это то, что ты можешь влиять на человека в положительном смысле. Это именно то, что должен делать хороший тренер. Я счастлив, когда мне это удаётся».

В начале своей карьеры Венгер признавал потенциал футбола в Африке, что повлияло на его трансферные сделки в «Монако». По рекомендации Клода Ле Руа он подписал либерийца Джорджа Веа, который впоследствии стал первым африканцем, получившим звание «Игрока года по версии ФИФА». Веа, получая награду из рук президента ФИФА Жоао Авеланжа и вице-президента Леннарта Юханссона, пригласил Венгера подняться на сцену и отдал свою медаль тренеру в знак признательности. В последние годы работы в «Монако» Венгер работал с Роже Менди, сенегальским защитником, признанным в 1991 году одним из десяти лучших африканских футболистов по версии France Football, и нигерийцем Виктором Икпебой, нападающим, получившим награду лучшего африканского игрока года. Французский наставник также ускорил поиск молодых игроков, таких как Пети и Лилиан Тюрам, и дал дебют Анри и Давиду Трезеге.

В Англии Венгер использовал свои обширные знания европейского трансферного рынка и правил — особенно в его родной Франции — для подбора игроков. Его первой покупкой в качестве главного тренера «Арсенала» стал Анелька из «Пари Сен-Жермен» за 500 000 фунтов стерлингов, сделка, которая расстроила французский клуб, так как они получили небольшое вознаграждение. Последующая продажа игрока в «Реал Мадрид» всего два года спустя за 23,5 миллиона фунтов стерлингов подчеркнула проницательность французского специалиста на трансферном рынке. Он продолжал поддерживать контакты с академией Гийу в Абиджане, где он открыл будущих игроков «Арсенала» Туре и Эммануэля Эбуэ, и успешно убедил Фабрегаса и Эктора Бельерина, среди прочих выпускников «Ла Масии», покинуть «Барселону» и присоединиться к нему. Привлечение Венгером молодых игроков подверглось критике со стороны председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге, который утверждал, что это равносильно торговле детьми. Венгер опроверг эту аналогию и сказал: «Посмотрите на Роке Санта Круса из „Блэкберна“! Спросите в „Баварии“, а сколько лет было парагвайцу, когда он приехал в Германию? Это и есть ответ Румменигге».

Когда «Арсенал» переехал на стадион «Эмирейтс», Венгер отдал предпочтение инвестициям в молодёжь вместо покупки опытных игроков. Он описал это как способ создания «идентичности» «Арсенала»: «Я понял, что это будет интересный эксперимент — понаблюдать за игроками, растущими вместе, развивающими нужные качества, и взращивающими в себе любовь к клубу. Это было идеалистическое видение футбольного мира». Уход Дина в сочетании с перенасыщением трансферного рынка привёл к тому, что Венгеру стало трудно набирать игроков так же эффективно, как раньше. Молодая команда не смогла повторить успех конца 1990-х и начала 2000-х годов, хотя «Арсенал» постоянно занимал четвёртое или более высокое место в чемпионате с 2006 по 2011 год. Клуб заработал репутацию «фарм-клуба» для более крупных команд, поскольку Венгеру было трудно удержать своих лучших игроков. Он описал этот период как «очень чувствительный» из-за финансовых ограничений, возникших в связи с переездом на стадион. С сезона 2011/12 француз вернулся к покупке проверенных талантов, и стал сочетать опыт с молодостью во внутренних кубковых турнирах. После переезда на «Эмирейтс» доходы «Арсенала» увеличились, а заключение новых спонсорских сделок позволило Венгеру подписать таких известных игроков, как Озиль, Санчес, Гранит Джака, Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Наблюдая за трансферной политикой Венгера в 2009 году, сэр Алекс Фергюсон отметил, что ей не хватает баланса и нужны игроки оборонительного плана, чтобы укрепить команду «Арсенала». Игроки, которых набирает Венгер, часто подвергаются критике за их характер и лидерские качества; футболист Джоуи Бартон предположил, что это происходит потому, что тренер не поощряет своих игроков выступать в качестве лидеров: «Иногда вам нужно кого-то стимулировать, а это может быть сделано последствием крика. Но это не способ Арсена, но я думаю, что им не хватает этого». Венгера считают экономным, учитывая его бездействие в трансферные окна, но он опроверг этот стереотип: «Конечно, люди всегда будут советовать приобретать футболистов, но невозможно помочь футболистам сделать карьеру, если после каждой их травмы покупать нового игрока. У меня неправильная репутация. Я не боюсь тратить деньги. Но работа тренера заключается не только в том, чтобы тратить деньги, но и в том, чтобы приглашать игроков вроде Маруана Шамаха. Мы взяли его абсолютно бесплатно, а теперь люди упрекают нас, что мы не отдали за него 20 миллионов фунтов».

Взаимоотношения с другими людьми 
Отношения Венгера с коллегами-футбольными тренерами и чиновниками не всегда были доброжелательными. В совместном интервью газетам The Times и Daily Mail в 2009 году он объяснил, что его нежелание доверять другим наставникам было ошибочно принято за невежливость: «Есть тренеры, которых я уважаю, но дружеских и полностью открытых отношений у нас быть не может». Он хорошо известен своим соперничеством с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном; начавшееся в 1997 году, это противостояние достигло кульминации в инциденте «Битвы в буфете» на «Олд Траффорд» в октябре 2004 года. После того, как «Манчестер Юнайтед» прервал 49-матчевую беспроигрышную серию «Арсенала» в Премьер-лиге, получив пенальти в концовке матча, Сеск Фабрегас бросил пиццу в соперника в туннеле. Венгер обвинил нападающего «Юнайтед» Руда ван Нистелроя в «жульничестве» в послематчевом телевизионном интервью, за что был оштрафован Футбольной ассоциацией на 15 000 фунтов стерлингов. Оба тренера позже согласились смягчить свои высказывания, пытаясь смягчить конфликт. В своей автобиографии Фергюсон написал, что события «Битвы в буфете» «взорвали мозг Арсена» и привели к разрыву их отношений почти на пять лет. К 2009 году Венгер отметил, что его соперничество с Фергюсоном стало «уважительным», поскольку «Арсенал» перестал конкурировать с «Манчестер Юнайтед» за главные награды.

В октябре и ноябре 2005 года Венгер ввязался в словесную войну с главным тренером «Челси» Жозе Моуринью. Моуриньо обвинил Венгера в «одержимости» «Челси» и назвал его «вуайеристом». Моуринью цитировали: "Он беспокоится о нас, он всегда говорит о нас — это [всегда] «Челси». Венгер в ответ заметил, что отвечал на вопросы журналистов только о «Челси», и назвал отношение португальца «неуважительным». Моуринью позже извинился и пояснил, что сожалеет о своём комментарии «вуайерист»; Венгер принял извинения. В 2014 году Моуринью возобновил вражду с Венгером, назвав его «специалистом по неудачам». Это было сделано в ответ на комментарии Венгера о том, что «Челси» был фаворитом Премьер-лиги, а тренеры не хотели брать на себя ответственность, если им не удавалось выиграть титул. Венгер сказал, что комментарии португальского наставника были «глупыми и неуважительными» и поставили «Челси» в неловкое положение. Когда его спросили, сожалеет ли он о своем замечании, Моуринью ответил: «Вы должны спросить его, сожалеет ли он о своих комментариях». В октябре 2014 года, во время матча Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Челси», Венгер вступил в перепалку с Моуринью на боковой бровке. Венгер позже извинился за свое поведение.

Венгер спускал свой гнев на судей, когда решения принимались не в пользу его команды. В августе 2000 года он был обвинён в «предполагаемом угрожающем поведении и физическом запугивании» по отношению к четвертому судье Полу Тейлору после поражения «Арсенала» от «Сандерленда» (0:1) в день открытия сезона 2000/01. Дисциплинарная комиссия ФА признала Венгера виновным; он получил 12-матчевую дисквалификацию и штраф в размере четырёхнедельной зарплаты. Он успешно обжаловал запрет, но за свои действия получил выговор и штраф в размере 10 000 фунтов стерлингов. После финала Кубка Футбольной лиги 2007 года он назвал лайнсмена лжецом за то, что тот заявил, что Эммануэль Адебайор направил удар в Фрэнка Лэмпарда из «Челси». Это привело к расследованию ФА, штрафу в размере 2500 фунтов стерлингов и предупреждению.

В марте 2011 года УЕФА обвинил Венгера в неподобающем поведении из-за комментариев, сделанных арбитру Массимо Бузакке после поражения его команды от «Барселоны». Он был оштрафован на 10 000 евро и дисквалифицирован на один матч клубных турниров УЕФА; однако позже дисквалификация была продлена ещё на две игры, после того как Венгера признали виновным в общении со скамейкой запасных «Арсенала» во время отбывания наказания в матче против «Удинезе». Год спустя Венгер был обвинён в послематчевых комментариях в адрес арбитра Дамира Скомины во время поражения «Арсенала» от «Милана» в Лиге чемпионов. Он был оштрафован на 33 000 фунтов стерлингов и получил трёхматчевую дисквалификацию.

Благодарности и наследие 

В «Арсенале» Венгер пользовался большой поддержкой совета директоров клуба, который продемонстрировал исключительную веру в тренера и его долгосрочное видение. Его приход в клуб привёл к изменению футбольного стиля — когда-то команду называли «скучным, скучным „Арсеналом“ за отсутствие креативности, Алан Хансен описал команду 2004 года как „просто самую текучую, разрушительную команду, которую видели Британские острова“. Брайан Клаф однажды сказал: „Арсенал“ ласкает футбольный мяч так, как я мечтал ласкать Мэрилин Монро». Сам Венгер говорил, что его величайшим наследием в лондонском клубе будет стиль, который он внедрил. Во время домашних матчей болельщики регулярно вывешивали баннеры «Арсен знает» и «Мы доверяем Арсену», хотя в то время росло число протестов против его руководства.

Дейн назвал Венгера самым важным наставником в истории клуба: «Арсен — чудесный тренер. Он произвёл революцию в клубе. Он превратил наших игроков в мастеров мирового класса. С тех пор, как он здесь, мы смотрим другой футбол, футбол с другой планеты». Бывший главный тренер «Уотфорда» Грэм Тейлор сказал о Венгере в 2002 году: «Я считаю, что его самый большой вклад в футбол — это донесение до игроков идеи о том, что они должны правильно готовиться и заботиться о себе». Лояльность Венгера в отношении финансового фэйр-плей и решение проблемы долгов «Арсенала» после переезда на стадион заслужили похвалу, не в последнюю очередь от генерального менеджера американского бейсбола Билли Бина, который, в частности, высоко оценил его трансферную стратегию. Исследование, проведённое в 2007 году, показало, что Венгер был единственным главным тренером Премьер-лиги, который получал прибыль на трансферах, а в период с 2004 по 2009 год он получал в среднем 4,4 миллиона фунтов стерлингов в сезон на трансферах, что намного больше, чем любой другой клуб.

Хотя Венгер сделал «Арсенал» постоянным участником Лиги чемпионов УЕФА, он никогда не выигрывал континентальные турниры — он занимал второе место в Лиги чемпионов и Кубка УЕФА с «Арсеналом» и второе место в Кубке обладателей кубков с «Монако», что часто считается пятном на его карьере тренера. Писатель Майкл Кельвин утверждал, что, несмотря на европейские неудачи, Венгер по-прежнему должен считаться одним из великих в футболе: «[Он] был лучшим, самым влиятельным тренером современной эпохи. Его работа была связана с управлением переменами и со всем лицемерием, которое сопутствует этому. В мире, где бессвязность регулярно выдается за инновации, он был настоящим визионером». Упрямство Венгера следовать своему идеалистическому видению футбола подвергалось серьёзной критике в течение второго десятилетия его работы в «Арсенале». В 2016 году Генри Винтер заявил, что методы француза больше не дают ему преимущества перед другими, и ему нужно адаптироваться или уйти в отставку. Винтер также предположил, что клуб довольствуется прибыльными финишами в четвёрке, а тренеру нужны жесткие люди, которые бросят ему вызов. Фергюсон, однако, выразил восхищение последовательностью и упрямым характером Венгера: «Он остаётся с тем, во что верит. И я думаю, что люди, которые так поступают, являются выдающимися тренерами».

В 2002 году был награждён высшей наградой Франции — орденом Почётного легиона. В 2003 году стал почётным кавалером ордена Британской империи за заслуги перед футболом. Во время юбилейной кампании «Арсенала» на «Хайбери» в сезоне 2005/06 болельщики выразили признательность Венгеру, устроив «День Венгера» как один из тематических дней матча. Он был проведён в его 56-й день рождения, 22 октября 2005 года, в матче чемпионата против «Манчестер Сити». В 2006 году был введён в Зал славы английского футбола вместе с бывшим главным тренером сборной Англии Роном Гринвудом. Кроме того, совет директоров «Арсенала» на ежегодном общем собрании клуба в октябре 2007 года установил в знак уважения к Венгеру бронзовый бюст, похожий на более раннюю версию Герберта Чепмена. В честь Венгера астроном Ян П. Гриффин назвал астероид 33179 Arsènewenger, который назвал «Арсенал» своим любимым футбольным клубом.

В мае 2016 года недалеко от Страсбурга, где родился Венгер, был официально открыт стадион «Арсен Венгер». Стадион стал новым домом для команды «Дюпигайм» и вмещает 500 человек.

Увеличение количества игроков по всему миру 
Венгер был одним из первых главных тренеров в английском футболе, который стал искать таланты за рубежом. Его дважды побеждавшая в 1998 году команда была описана редактором Джейсоном Коули как «образец расовой и мультикультурной интеграции. Они были первой по-настоящему глобализированной командой». Ричард Джолли, пишущий для The National, добавил, что Венгер способствовал глобализации Премьер-лиги и «показал преимущество назначения иностранных тренеров на основе их зарубежного опыта». Сам Венгер считал, что он изменил отношение к иностранным тренерам в Англии:

Однако продолжающийся приток иностранных игроков в «Арсенал» вызывал критику. 14 февраля 2005 года в матче лиги против «Кристал Пэлас» «Арсенал» впервые в истории клуба вышел на поле в составе 16 человек, в котором не было ни одного британского игрока. Это побудило руководителя Ассоциации профессиональных футболистов Гордона Тейлора заявить, что это начало «тревожной модели для английского футбола». Год спустя тренер Алан Пардью сказал, что успех «Арсенала» в Лиге чемпионов «не обязательно является триумфом для британского футбола». Венгер посчитал, что вопрос национальности не имеет значения, и сказал: «Когда вы представляете клуб, речь идёт о ценностях и качествах, а не о паспортах». Другие эксперты, включая Тревора Брукинга, директора по развитию футбола в Футбольной ассоциации, выступили в защиту Венгера. Брукинг заявил, что отсутствие английских игроков в «одном из самых успешных клубов Англии» является скорее отражением ограниченного количества талантов в Англии, чем Венгером. Это мнение разделял тренер молодёжной команды и бывший игрок «Ливерпуля» Крейг Джонстон.

Несколько английских игроков начали свою карьеру в «Арсенале» под руководством Венгера, такие как Эшли Коул, Дэвид Бентли и Мэтью Апсон. Венгер отметил, что преимуществом построения команды вокруг английских игроков является гарантия стабильности.

Недисциплинированность команды и честная игра 
В первые годы работы в «Арсенале» Венгер подвергался тщательному изучению за плохое дисциплинарное поведение клуба; Уинтер в 2003 году назвал его «не иначе как волной преступности», а председатель совета директоров Питер Хилл-Вуд признал поведение игроков неприемлемым. С сентября 1996 года по февраль 2014 года команда получила 100 красных карточек. Венгер часто пытался защитить своих игроков, вовлечённых в спорные инциденты на поле, говоря, что он не видел инцидента; к такому варианту он прибегал, когда не было «рационального объяснения», чтобы защитить его, и что он имел в виду интересы игрока. Тем не менее, в 2004 и 2005 годах лондонский клуб занимал первые места в таблице фейр-плей Премьер-лиги за спортивное поведение, а в 2006 году занял второе место. Их рекорд как одного из самых спортивных клубов дивизиона продолжался до 2009 года, когда команда вошла в четвёрку лучших в таблице фейр-плей. В сезоне 2009/10 команда Венгера снова возглавила таблицу фейр-плей.

В феврале 1999 года Венгер предложил «Шеффилд Юнайтед» переиграть матч пятого раунда Кубка Англии сразу после его окончания из-за спорных обстоятельств победы. Решающий гол был забит Овермарсом после того, как Кану не смог вернуть мяч сопернику; мяч был выбит в аут, чтобы дать возможность Ли Моррису из «Шеффилд Юнайтед» получить травму. «Арсенал» выиграл переигровку со счётом 2:1.

Достижения

В качестве игрока 
«Страсбур»
 Чемпион Франции: 1978/79

В качестве тренера 

«Монако»
 Чемпион Франции: 1987/88
 Обладатель Кубка Франции: 1990/91

«Нагоя Грампус»
 Обладатель Кубка Императора: 1995
 Обладатель Суперкубка Японии: 1996

«Арсенал»
 Чемпион Англии: (3) 1997/98, 2001/02, 2003/04
 Обладатель Кубка Англии: (7) 1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15, 2016/17
 Обладатель Суперкубка Англии: (7) 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017

Личные 
 Тренер года в Джей-лиге: 1995
 Тренер сезона английской Премьер-лиги (3): 1998, 2002, 2004
 Тренер месяца английской Премьер-лиги (15): 1998: март, апрель; 2000: октябрь; 2002: апрель, сентябрь; 2003: август; 2004: февраль, август; 2007: сентябрь, декабрь; 2011: февраль; 2012: февраль; 2013: сентябрь; 2015: март; 2015: октябрь
 Тренер года по версии Onze d’Or (4): 2000, 2002, 2003, 2004
 Тренер года во Франции по версии «France Football»: 2008
 World Soccer Magazine Лучший тренер года: 1998
 Лучший тренер первого десятилетия XXI века по версии IFFHS: 2010
 Член Зала славы английского футбола: 2006
 Офицер Ордена Британской империи: 2003
 Орден Почётного легиона: 2002

Тренерская статистика 

Данные откорректированы по состоянию на 13 мая 2018 года
*В период работы Венгера в японской Джей-лиге в случае завершения основного времени матча вничью назначалось дополнительное время и серия пенальти.

Личная жизнь 
Венгер был женат на бывшей баскетболистке Анни Бростерхаус, с которой у него есть одна дочь Леа (род. 1997). Венгер и Бростерхаус юридически разошлись в 2015 году. Венгер проживает в Тоттеридже, Лондон, и проводит свободное время преимущественно за изучением футбольных матчей; однажды он заявил, что «смотрит игры в большинстве дней», а также интересуется политикой. Помимо управленческих обязанностей он работал футбольным консультантом на французском телеканале TF1 с 2004 по 2014 год, а с 2016 года работает на beIN Sports. Венгер был послом мирового бренда спонсора чемпионата мира Castrol. В рамках этого соглашения он провёл несколько тренировочных сборов для международных молодёжных команд по всему миру, чтобы внести свой вклад в Castrol Performance Index, официальную систему рейтингов ФИФА.

Венгер — католик, и своё мировоззрение и ценности он объясняет религиозным воспитанием в Эльзасе. Он вырос и говорил на французском и немецком языках, изучал английский на трехнедельных курсах в Кембридже, выучил итальянский и испанский языки, чтобы помочь своей карьере. Он также владеет японским языком.

В 2010 году Венгер обратился с просьбой о конфиденциальности после того, как британская газета заявила, что у него был роман с французской певицей. В своём заявлении Венгер сказал, что хотел бы решить этот вопрос в частном порядке.

13 октября 2020 года вторая книга Венгера «Моя жизнь в красно-белом» была опубликована издательством W&N.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Арсена Венгера на Arsenal.com
 Блог Арсена Венгера на Eurosport.ru (перевод с английской версии)

Футболисты Франции
Игроки ФК «Мюлуз»
Игроки ФК «Страсбур»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Нанси»
Тренеры ФК «Монако»
Тренеры ФК «Арсенал» Лондон
Члены Зала славы английского футбола